Příjmení Hartle nosí více různých osob:

 John A. Hartle (1891–1979) – americký politik
 Russell P. Hartle (1889–1961) – americký armádní důstojník
 Roy Hartle (* 1931) – britský fotbalista
 John Hartle (1933–1968) – britský motocyklový závodník
 Enid Hartle (1935–2008) – britská operní pěvkyně
 James Hartle (* 1939) – americký fyzik

Podobné příjmení 
 Hartl